Roman Josi, född 1 juni 1990, är en schweizisk professionell ishockeyback som spelar för Nashville Predators i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för SC Bern i Nationalliga A (NLA); Milwaukee Admirals i American Hockey League (AHL) samt HC Neuchâtel Young Sprinters och Schweiz U-20 i Nationalliga B (NLB).

Josi draftades av Nashville Predators i andra rundan i 2008 års draft som 38:e spelare totalt.

Statistik

Internationellt

Referenser

Externa länkar
Roman Josi NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Roman Josi hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1990
Levande personer
Personer från Bern
Schweiziska ishockeyspelare
Schweiziska idrottare under 2000-talet
Spelare i SC Bern
Spelare i HC Neuchâtel Young Sprinters
Spelare valda i NHL Entry Draft 2008
Spelare i Nashville Predators
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Schweiz
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Lagkaptener i Nashville Predators
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft
Vinnare av James Norris Memorial Trophy